Jörg Albertz (1971-), footballeur allemand ;
 Heinrich Albertz (1915-1993), pasteur, théologien et homme politique allemand ;
 Luise Albertz (1901-1979), politique allemande.

Patronyme germanique